Gisbert puede referirse a:

Apellido

Joaquín Gisbert (siglo XIX), economista y político español.
Antonio Gisbert (1834–1902), pintor español.
Joaquín Salvatella Gisbert (1881-1932), político español. 
Miguel Villalta Gisbert (1902-1942), político español.
Ernesto Botella Gisbert (1941), político español.
Juan Gisbert (1942), jugador de tenis.
Joan Manuel Gisbert (1949), escritor español.
Carlos Diego Mesa Gisbert (1953), político boliviano.
José Joaquín Albadalejo Gisbert, futbolista español.

Otros 

Editorial Gisbert